Митрополи́т Ти́т (, в миру Соти́риос Папана́кос ; ) — епископ Элладской православной церкви (формально также Константинопольской православной церкви), митрополит Парамитийский, Фильятеский, Гиромерийский и Паргаский (с 1974).

Биография 
Родился в 1931 году в Пирее, в Греции.

В 1964 году окончил богословский институт Афинского университета.

В 1966 году последовательно был рукоположен в сан диакона и пресвитера и служил проповедником в Кефалинийской митрополии.

Священным синодом иерархии Элладской православной церкви был избран для рукоположения в сан митрополита Парамитийского, Фильятеского, Гиромерийского и Паргаского.

17 июля 1974 года состоялась его архиерейская хиротония.

Примечания 

Выпускники богословского института Афинского университета
Митрополиты Элладской православной церкви
Митрополиты Константинопольской православной церкви
Парамитийская, Фильятеская, Гиромерийская и Паргаская митрополия